Епископ Иракл (Геракл, Иракла; , ум. 17 декабря 248, Египет) — епископ Александрийский (231—248), богослов. Первый епископ Александрийский, которого письменные источники называли Папой

Биография 
Когда Ориген в восемнадцать лет был вынужден из-за мученичества его отца и, как следствие, конфискации его товаров, начать преподавание грамматики (на короткое время) и философию, Иракл и его брат Плутарх были первые ученики молодого учителя. Ориген обращает их обоих в христианство, и Плутарх вскоре пострадал за веру, будучи первым из учеников Оригена, получивший мученический венец. Учился у Аммония Саккаса.

Был выбран Оригеном для помощи в преподавании в Александрийской школе. После изгнания из Александрии в 231 году епископом Димитрием Александрийским Оригена, Иракл стал главой школы.

После кончины Димитрия Александрийского был избран епископом Александрийским.

Ориген в 233 году пишет в Афинах автобиографическое письмо иерусалимскому епископу Александру, где говорит:

Когда я стал прилежно изучать Слово и пошла молва о моих занятиях, тогда ко мне стали приходить то еретики, то эллинские ученые, преимущественно философы, и я решил тогда основательно рассмотреть учения об истине и еретические, и философские. Это я сделал, подражая Пантену, как и Иракл, который ныне председательствует в совете священников в Александрии, и которого я нашел у учителя философских дисциплин; он упорно трудился у него за пять лет до того, как я стал заниматься у того же учителя. Под его влиянием он [Иракл] снял с себя обычную одежду, которую носил раньше, и принял облик философа, доныне сохраняемый; он не перестает по возможности заниматься и эллинскими науками.

Дионисий Александрийский в письме Филимону о крещении именует его Папой:

Это правило и этот образец я получил от блаженного папы нашего Иракла: он изгонял из Церкви бывших еретиков, от Церкви отделившихся, а еще более тех людей, которые от нее не отделялись, были, казалось, с ней вместе, но были уличены в посещении лжеучителей. Он не принимал их обратно, несмотря на их просьбы, пока они всенародно не излагали всего, что слышали от противников Церкви. Тогда он принимал их в общение и не требовал, чтобы они вторично крестились, ибо раньше они получили от него святое Таинство.

Примечания

Ссылки 
  в Католической энциклопедии.
 

Патриархи Александрийские